

Televisione
 George della giungla (George of the Jungle) – serie animata del 1967
 George della giungla (George of the Jungle) – serie animata del 2007, remake della precedente

Cinema
 George re della giungla...? (George of the Jungle) – film del 1997 basato sulla serie animata
 George of the Jungle 2 – film del 2003, seguito del precedente

Pagine correlate 
George della giungla